Naselja u BiH:
 Vitkovići (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac
 Vitkovići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde